Chock kan syfta på:

 Skadechock – ett medicinskt begrepp, se cirkulationssvikt
 Psykisk chock – en kortvarig och övergående psykisk störning
 Chockvåg – ett fysikaliskt fenomen då något färdas eller strömmar fortare än exempelvis ljudet
 Chock (mekanik) – en mekanisk eller fysisk chock
 Chock (militärt) – en typ av anfall med blanka vapen
 Chock (rollspel) – ett rollspel från 1985
 Chock (schackvariant) – en lagvariant av schack
 Chock (serietidning) – en serietidning
 Chock – att kroppen blir utsatt för en elektrisk ström, se Elektrisk stöt (ström)